hrabstwo Perry (ang. Perry County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) w USA, w stanie Tennessee